Ниже приведён список монархов Англии, Шотландии, Ирландии, Великобритании и Соединённого королевства, то есть государств, существовавших или существующих на Британских островах, а именно:
 Королевство Англия (871—1707, включая Уэльс после его присоединения);
 Королевство Шотландия (843—1707);
 Владение Ирландия (1177—1541);
 Королевство Ирландия (1541—1801);
 Королевство Великобритания (1707—1801, после унии Англии и Шотландии);
 Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии (1801—1927, после унии Великобритании и Ирландии);
 Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (c 1927 года, после провозглашения независимости Республики Ирландии).

В период раннего Средневековья на Британских островах существовал ещё целый ряд государств, перечень монархов которых находится в следующих статьях:
 Список королевств и королей бриттов (I—VII века)

Государства, образовавшие Англию:
 Верховные короли англосаксов (V—VII века)
 Гептархия (VI—X века)
 Список королей Восточной Англии (ок. 600—890)
 Список королей Эссекса (604—828)
 Список королей Кента (455—827)
 Список королей Суссекса (477—919)
 Список королей Уэссекса (519—1066)
 Список королей Мерсии (626—919)
 Список королей Нортумбрии (547—955)

Государства, образовавшие Шотландию:
 Список королей пиктов (VI век — 843)
 Список королей Дал Риады (V век — 843)
 Список королей Стратклайда (V век — 1034)

Королевства Уэльса:
 Список правителей королевства Гвинед (V век — 1282)
 Список правителей королевства Брихейниог (V—XI век)
 Список правителей королевства Поуис (V век — 1160)
 Список правителей королевства Дехейбарт (X век — 1271)
 Список правителей королевства Гвент (V—XI век)
 Список правителей королевства Морганнуг (VI век — 1090)

Королевства Ирландии:
 Список верховных королей Ирландии (1934 до н. э. — 1186)
 Короли Дублина
 Короли Коннахта
 Короли Лейнстера
 Короли Мунстера
 Короли Ульстера
 Короли Миде

Прочие государства:
 Список королей Мэна (V век — 1504)
 Список правителей королевства Островов (1156—1493)
 Думнония
 Кельтские государства юго-восточной Британии
 государство Караузия и Аллекта (286—294)

Список монархов

Рейтинги монархов 
 Самое долгое правление — у Елизаветы II (70 лет, 7 месяцев, 2 дня) и королевы Виктории (63 года, 7 месяцев, 2 дня).
 Самое короткое правление — у леди Джейн Грей (всего 9 дней). В современной истории — у Эдуарда VIII (326 дней).

См. также 
 Список королей Дал Риады
 Список супругов монархов Великобритании
 Список супругов монархов Англии
 Список супругов монархов Шотландии
 Список премьер-министров Великобритании
 Список монархов полуострова Бретань

Ссылки 

 The official website of the British Monarchy
 В энциклопедии «Британника»
 Английские королевские династии
 Короли и королевы Англии — курс видеолекций
 История титулов королей Англии
 История титулов королей Великобритании

Правители Великобритании
Британские острова